Фурукава:

 Йосіо Фурукава — (нар. 5 липня 1934) — японський футболіст, що грав на позиції воротаря. Виступав за національну збірну Японії
 Такахару Фурукава — (нар. 9 серпня 1984) — японський лучник, олімпійський медаліст.